Алегза́ндрия () — топоним.

 Алегзандрия — город в штате Виргиния (США).
  — город в штате Луизиана (США).
 Алегзандрия — город в штате Кентукки (США).

См. также